Das Shanghai Rolex Masters 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 14. Oktober 2012 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war der Brite Andy Murray, der auch in diesem Jahr wieder in das Finale einzog. Dort verlor er jedoch gegen Novak Đoković in drei Sätzen mit 7:5 und 6:711 und 3:6. Đoković wehrte im zweiten Satz insgesamt fünf Matchbälle des Briten ab, konnte im Gegenzug jedoch einen seiner Satzbälle verwerten. Durch diesen Sieg sicherte er sich seinen 33. Karrieretitel auf der ATP World Tour. Im laufenden Jahr ist es bereits sein fünfter Turniersieg. Wäre Roger Federer in den ersten zwei Runden ausgeschieden, hätte der Serbe wieder die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernehmen können. Federer erreichte jedoch das Halbfinale, wodurch er am 15. Oktober 2012 seine 300. Woche an der Spitze der Weltrangliste in Angriff nehmen konnte.

Im Doppel waren Max Mirny und Daniel Nestor die Titelverteidiger, sie schieden jedoch bereits im Viertelfinale gegen Mahesh Bhupathi und Rohan Bopanna in zwei Sätzen aus. Diese wiederum schafften den Einzug in das Finale, wo sie dem an Nummer vier gesetzten Duo Leander Paes und Radek Štěpánek unterlagen. Für das indisch-tschechische Duo war es der vierte gemeinsame Titel in ihrer Karriere. In der laufenden Saison war es nach den Siegen bei den Australian Open und dem Miami Masters bereits der dritte Doppel-Titel der Beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Shanghai Rolex Masters 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Shanghai